Pašnik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 95 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji